Иван Перов:
 Перов, Иван Петрович (1898—1967) — хозяйственный руководитель, Герой Социалистического Труда.
 Перов, Иван Степанович (1910—1989) — боцман-сигнальщик подводной лодки «Л-4», Герой Советского Союза.
 Перов, Иван Фёдорович (1951—2021) — советский и российский руководитель органов внутренних дел, генерал-майор милиции, кандидат юридических и экономических наук.